Сан Хуан Коазоспам има више значења:

 Општина Сан Хуан Коазоспам (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хуан Коазоспам (Сан Хуан Коазоспам, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику